Zakon ima v slovenščini več pomenov:

 Zakon kot pravni akt
 Zakon kot poroka
 Zakon kot zakrament (cerkvena poroka)